Система автономного питания

Примечания